Guadalajara ist ein mexikanisches Lied, das 1937 von Pepe Guízar komponiert und geschrieben wurde. Es ist eines der populärsten Mariachi-Lieder und huldigt der gleichnamigen mexikanischen Stadt Guadalajara, der Hauptstadt des Bundesstaates Jalisco, die auch Ciudad de las rosas (Stadt der Rosen) genannt wird, was im Lied ebenso zum Ausdruck kommt (hueles a limpia rosa temprana; dt. Du duftest nach der reinen frühen Rose) wie seine populäre Speise Birria und die Mariachi-Musik selbst. Ebenfalls erwähnt werden in dem Lied die wichtigsten Orte in der unmittelbaren Umgebung der Stadt, wie ihre Vororte Zapopan und Tlaquepaque sowie die Laguna de Chapala, Mexikos größtes Binnengewässer.

Versionen 
Die älteste nachweisbare Version wurde 1942 von Machito für Decca Records (#50013) aufgenommen.

Bereits 1949 war das Lied in dem mexikanischen Film Canta y no llores… in der Version von Irma Vela erstmals im Film angekommen.

1962 sang Demetrio González das Lied in dem mexikanischen Film Los cinco halcones, bevor es im folgenden Jahr durch die Aufnahme von Elvis Presley in der Schlusssequenz des Filmes Acapulco internationale Bekanntheit erlangte.

Weitere Versionen des Liedes existieren unter anderem von Nat King Cole, Plácido Domingo, Rafael Jorge Negrete und Vicente Fernández.

Text 
Der vollständige Text, wie nachstehend zu lesen, wird nicht von allen Interpreten gesungen, die sich häufig mit nur einigen Strophen begnügen. So haben zum Beispiel Pedro Infante und Elvis Presley jeweils nur die beiden ersten Strophen gesungen, wobei Presley die zweite Strophe zweimal sang und bei der Wiederholung die ersten beiden Zeilen wie folgt ersetzte: Ay ay ay ay ay ay! Mis hermanos. Ay ay ay ay! Mexicanos. (deutsch: Ay ay ay ay ay ay! Meine Brüder. Ay ay ay ay! Mexikaner.).

Einzelnachweise und Anmerkungen

Weblinks 
 Webrepräsentanz zum Lied „Guadalajara“ (spanisch; abgerufen am 1. Januar 2015)

Lied 1937
Musik (Mexiko)
Volkslied
Elvis-Presley-Lied